Borello (Cesena), een plaats in de Italiaanse gemeente Cesena
 Borello (Peveragno), een plaats in de Italiaanse gemeente Peveragno